Petar Šegedin može biti:

Petar Šegedin, književnik
Petar Šegedin (atletičar)